Абарджи́ль, Аберджиль () — сефардская фамилия, на марокканском диалекте арабского языка означающая «одноногий».

 Абарджиль, Линор — израильская модель
 Абарджиль, Янив — израильский футболист

Примечания